Коси́цын — русская фамилия.

Известные носители 
 Косицын, Александр Павлович (1925—1988) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Косицын, Дмитрий Фёдорович (1900—1942) — командир партизанского отряда, заслуженный мастер спорта.
 Косицын, Михаил Викторович (1948—2010) — советский и российский валторнист и педагог.

См. также 
 Косицыно